Umiujaq est une municipalité de village nordique du Québec (Canada).
Umiujaq est une terre réservée inuit du Nunavik au Québec (Canada).

Homonymie